Мамиев — фамилия.

Известные носители
 Мамиев Кайрат Абдразакович (род. 1954) — казахстанский государственный деятель, Председатель Конституционного совета РК.
 Мамиев, Олег Анатольевич (1977—2018) — Герой Донецкой Народной Республики.
 Мамиев, Моисей Ильич (1907—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мамиев, Мухамед (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.